R125 ou R-125 peut faire référence à :
 Pentafluoroéthane, selon la liste de réfrigérants ;
 Route québécoise 125 (R-125), reliant Montréal à Saint-Donat ;
 Yamaha YZF-R125, une moto du constructeur japonais Yamaha.